Heartstopper (cançó), una cançó de 2005 d'Emilíana Torrini
 Heartstopper (còmic), novel·la gràfica i webcòmic LGTB+
 Heartstopper (pel·lícula), una pel·lícula de terror de 2006
 Heartstopper, una sèrie de Netflix de 2022